Родионовская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации:

 Родионовская улица — улица в Москве;
 Родионовская улица — улица в Томске (Родионово).